Franciaország
Saint-Aubin-des-Bois, település Calvados megyében
Saint-Aubin-des-Bois, település Eure-et-Loir megyében